Ово је списак пољских суперстогодишњака.

Најстарији људи у историји Пољске (110+)

Види још 
 Суперстогодишњаци
 Европски суперстогодишњаци
 Балкански суперстогодишњаци
 Најстарији људи у Србији
 Најстарији људи у Хрватској
 Најстарији људи у Мађарској
 Најстарији људи у Јапану
 Најстарији људи у Црној Гори
 Најстарији људи у Босни и Херцеговини
 Најстарији људи у Северној Македонији
 Најстарији људи на Косову и Метохији
 Списак потврђених најстаријих људи
 Списак најстаријих живих људи

Референце

Спољашње везе

Пољска
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци